Darín puede hacer referencia a:

Alejandra Darín, actriz argentina.
Ricardo Darín (padre), actor argentino.
Ricardo Darín, actor argentino.
Roxana Darín, actriz argentina.